Ramsau bei Berchtesgaden
 Ramsau am Dachstein 
 Ramsau im Zillertal
 Ramsau (Neder-Oostenrijk)